Termenul "Ovar" se poate referi la:

 Ovar, oraș din Portugalia 
 Ovar, organ anatomic uman
 Ovar, organ anatomic vegetal

Legături externe 
 Ovar (dexonline.ro)